Il singolare del torneo di tennis Pavlov Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Margarita Gasparjan che ha battuto in finale Anastasіja Vasyl'jeva 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Aljaksandra Sasnovič (quarti di finale)
 Assente
 Jovana Jakšić (semifinali)
 Anastasіja Vasyl'jeva (finale)

 Sofia Shapatava (quarti di finale)
 Ilona Kramen' (quarti di finale)
 Polina Vinogradova (semifinali)
 Tetyana Arefyeva (primo turno)
 Dalila Jakupovič (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pavlov Cup 2013